Hemel, in veel religies het hiernamaals.
 Hemelgewelf, de blauwe lucht, ook uitspansel genoemd.
 Hemel (trigram), trigram uit het Chinese Boek van Veranderingen.
 Hemel (film), Nederlandse film uit 2012.
 Stadsbrouwerij De Hemel, bierbrouwer in Nijmegen.